Джеймс Харрис:
 Харрис, Джеймс (род. 1991) — американский легкоатлет, чемпион мира.
 Харрис, Джеймс, 1-й граф Малмсбери (1746—1820) — английский дипломат.
  (род. 1928) — американский киносценарист, продюсер и режиссёр.